Stamford Bridge est un village du Yorkshire de l'Est, en Angleterre.
 La bataille de Stamford Bridge s'est déroulée en 1066 dans ce village.
 Stamford Bridge est un stade de Londres.